

Села:
 Осовець — Київська область, Іванківський район, Заруддянська сільська рада
 Осовець — Чернігівська область, Бобровицький район, Щаснівська сільська рада

Села:
 Осовець — Вітебська область, Бешенковицький район, Верхньокривинська сільська рада
 Осовець — Вітебська область, Чашницький район, Лукомльська сільська рада
 Осовець — Гомельська область, Мозирський район, Осовецька сільська рада
 Осовець — Гомельська область, Річицький район, Пересвятівська сільська рада
 Осовець — Мінська область, Вілейський район, Куранецька сільська рада
 Осовець — Мінська область, Копильський район, Комсомольська сільська рада
 Осовець — Мінська область, Крупський район, Хотюхівська сільська рада
 Осовець — Мінська область, Любанський район, Ляховська сільська рада
 Осовець — Мінська область, Любанський район, Осовецька сільська рада
 Осовець — Мінська область, Молодечненський район, Чистинська сільська рада
 Осовець — Мінська область, Стародорозький район, Щитковицька сільська рада
 Осовець — Могильовська область, Бєлиницький район, Техтинська сільська рада
 Осовець — Могильовська область, Кричевський район, Ботвинівська сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Осовець — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Осовець — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Осовець — село в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Осовець — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Осовець — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Осовець — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Осовець — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осовець — село в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Осовець — частина села Блізьнев у гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Осовець — частина села Брудзев у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Осовець — колонія в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Осовець — осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Осовець — осада в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Осовець — лісова осада в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Осовецька сільська рада
 Осовець-Фортеця (пол. Osowiec-Twierdza) - місто в Польщі, входить в Підляське воєводство, Монецький повіт, гміна Гоньондз.

Примітки